Croda Rossa d'Ampezzo – montagna italiana che si trova tra la Val di Braies e la Val di Landro, al confine tra l'Alto Adige e il Veneto
 Croda Rossa di Sesto – montagna italiana delle Dolomiti di Sesto che sovrasta i paesi di Sesto e Moso, al confine tra l'Alto Adige e il Veneto